Die Serie A 2017/18 war die 86. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 2017 mit der Partie Juventus Turin gegen Cagliari Calcio und endete am 20. Mai 2018 mit dem 38. Spieltag.

Erstmals waren vier Mannschaften der Serie A direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2017/18 qualifizierten sich die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2016/17), die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2016/17) sowie der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs (Play-Offs der Serie B 2016/17). Zu diesen Mannschaften gehörten:

Die 17 besten Mannschaften der vorherigen Saison:

Die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison:
 SPAL Ferrara
 Hellas Verona

Der Sieger der vorherigen Zweitliga-Play-Offs:
 Benevento Calcio

Die Tabelle stellt eine Übersicht aller Vereine zu Saisonbeginn der Spielzeit 2017/18 dar. Präsidenten, Trainer und Kapitäne sind nach Nachnamen sortierbar, Trainerwechsel werden gesondert aufgeführt (siehe Trainerwechsel der Serie A 2017/18). Die Vereine sind nach den Heimatstädten sortiert.

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2017/18:

Zum Saisonende 2016/17:
(M) – Italienischer Meister des Vorjahres
(P) – Pokalsieger des Vorjahres
(N) – Aufsteiger aus der Serie B 2016/17

Heim- und Auswärtstabelle

Hin- und Rückrundentabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl von Vorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Scorerliste 
Bei gleicher Anzahl an Punkten sind die Spieler nach Toren, bei gleicher Anzahl an Toren alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Spielstätten und Zuschauer 

Die Spielstätten sind nach den Standorten sortiert.

Trainerwechsel

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind nur Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

Wissenswertes 
 Fünf Städte (Genua, Mailand, Rom, Turin und Verona) sind in dieser Spielzeit mit jeweils zwei Vereinen in der Serie A vertreten, die damit die Hälfte aller teilnehmenden Mannschaften stellen.
 Benevento Calcio spielt erstmals in der Serie A. Er ist damit der 67. Verein, der sich für die höchste Spielklasse im italienischen Fußball qualifizieren konnte.

Siehe auch 
 Coppa Italia 2017/18
 Ewige Tabelle der Serie A
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A
 Serie B 2017/18
 Serie C 2017/18

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Serie A (italienisch)

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18